Il doppio del Swiss Open Gstaad 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Luis Lobo e Javier Sánchez erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Trevor Kronemann e David Macpherson.

Jiří Novák e Pavel Vízner hanno battuto in finale 4–6, 7–6, 7–6 Kronemann e Macpherson.

Teste di serie
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Menno Oosting (primo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Swiss Open Gstaad 1996
ATP Tour 1996